Jorgji ist der Nachname von:
 Enea Jorgji (* 1984), albanischer Fußballschiedsrichter
 Thanas Jorgji (* 1955), albanischer Autor